Immanens kan syfta på:

Immanensfilosofin – en världsåskådning begränsad till det inomvärldsliga, där människan kan få kunskap endast om det som ligger innanför medvetandets och erfarenhetens gränser
 Guds immanens –  inom religionsfilosofi och teologi Guds närvaro i världen